Гръцка костенурка може да се отнася за:

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)